Ле́нинский райо́н — название административных районов в ряде городов и субъектов бывшего СССР, названных в честь В. И. Ленина.

Армения 
 Ленинский район — бывший район Еревана

Белоруссия 
 Ленинский район (Бобруйск)
 Ленинский район (Брест)
 Ленинский район (Гродно)
 Ленинский район (Минск)
 Ленинский район (Могилёв)
 Ленинский район (Пинская область), 1940—1960 — в Пинской и Брестской областях. Назван по деревне Ленин, известной с XVI века

Казахстан 
 Ленинский район, 1928—1930 — существовал в Акмолинском округе, позже упразднён.
 Ленинский район, 1966—1997 — ныне Каргалинский район Актюбинской области.
 Ленинский район, 1928 — существовал в составе Алма-Атинского округа, переименован в Калининский район (в 1933 году упразднён).
 Ленинский район (центр — село Талшик), 1974—1997 — существовал в Кокчетавской области, переименован в Акжарский район и передан в Северо-Казахстанскую область.
 Ленинский район, 1966—1997 — ныне Узункольский район Костанайской области.
 Ленинский район (центр — село Явленка), 1928—1997 — существовал в Северо-Казахстанской области; объединён с Московским районом и переименован в Есильский район.
 Ленинский район, 1928—1993 — ныне Казыгуртский район Туркестанской области.
 Ленинский район, 1961—1963 — существовал в Целиноградской области, ныне Аккольский район Акмолинской области.
 Ленинский район, 1936—1995 — прежнее название Жетысуского района города Алма-Аты.

Киргизия 
 Ленинский район (Бишкек)
 Ленинский район, до 1992 — ныне Ноокенский район (Джалал-Абадская область).

Литва 
 Ленинский район (Каунас) — в городе Каунасе, упразднён в 1955 году.

Россия

Районы городов России

Существующие 
 Ленинский район (Астрахань)
 Ленинский район (Барнаул)
 Ленинский район (Владивосток)
 Ленинский район (Владимир)
 Ленинский район (Воронеж)
 Ленинский район (Екатеринбург)
 Ленинский район (Иваново)
 Ленинский район (Ижевск)
 Ленинский район (Кемерово)
 Ленинский район (Киров)
 Ленинский район (Красноярск)
 Ленинский район (Магнитогорск)
 Ленинский район (Махачкала)
 Ленинский район (Нижний Новгород)
 Ленинский район (Нижний Тагил)
 Ленинский район (Новосибирск)
 Ленинский район (Оренбург)
 Ленинский район (Орск)
 Ленинский район (Пенза)
 Ленинский район (Пермь)
 Ленинский район (Ростов-на-Дону)
 Ленинский район (Самара)
 Ленинский район (Саранск)
 Ленинский район (Саратов)
 Ленинский район (Смоленск)
 Ленинский район (Ставрополь)
 Ленинский район (Томск)
 Ленинский район (Ульяновск)
 Ленинский район (Уфа)
 Ленинский район (Чебоксары)
 Ленинский район (Челябинск)
 Ленинский район (Ярославль)

Упразднённые и переименнованные 
 Ленинский район — наименование Ахматовского района в Грозном до 2020 года.
 Ленинский район (Казань)
 Ленинский район (Комсомольск-на-Амуре) — упразднён в 1956
 Ленинский район (Краснодар)
 Ленинский район (Москва)
 Ленинский район (Петропавловск-Камчатский)
 Ленинский район (Санкт-Петербург), 1936—1994 — вошёл в состав Адмиралтейского района

Районы субъектов России

Существующие 
 Ленинский район (Волгоградская область)
 Ленинский район (Еврейская автономная область)

Упразднённые и переименованные 
 Ленинский район — название Андреапольского района Тверской области в 1927—1963 годах.
 Ленинский район — название Карабудахкентского района (Дагестан) в 1963—1992 годах.
 Ленинский район (Курская область) — район, существовавший в 1928—1930 и 1935—1963 годах в Курской области.
 Ленинский район (Ленинградская область) — район, существовавший в 1927—1930 годах, после упразднения территория включена в Ленинградский Пригородный район.
 Ленинский укрупнённый сельский район — район Московской области (1963—1965 годы).
 Ленинский район (Московская область) — район, существовавший в 1929—2019 годах (с перерывом в 1963—1965 годах, когда территория входила в Ленинский укрупнённый сельский район), преобразован в город областного подчинения Видное с административной территорией (Ленинский муниципальный район — в Ленинский городской округ).
 Ленинский район — район, существовавший в 1923—1932 годах в  Уральской области РСФСР.
 Ленинский район — название Нюрбинского района (Якутия) в 1963—1992 годах.
 Ленинский район — название Талдомского района (Московская область) в 1929—1930 годах.
 Ленинский район (Тульская область) — бывшее муниципальное образование, в 2014 году включено в состав городского округа Муниципальное образование город Тула. Как территориальная единица Ленинский район существует.
Ленинский район — название Вяземского района Хабаровского края в 1924—1932 годах.

Россия/Украина 
 Ленинский район (Крым)
 Ленинский район (Севастополь)

Упразднённые и переименованные 
 Ленинский район (Керчь) — упразднён 14 ноября 1988 г.
 Ленинский район (Черновцы) — упразднён 21 января 1959 г.

Таджикистан 
 Ленинский район, 1970—2003 — ныне район Рудаки.

Туркмения 
 Ленинский район, 1937—1992 — ныне Акдепинский этрап (Дашогузский велаят).

Узбекистан 
 Ленинский район, 1929—1992 — ныне Мирабадский район (Ташкент).
 Ленинский район, до 1992 — ныне Асакинский район (Андижанская область).

Украина

Существующие 
 Ленинский район (Донецк)
 Ленинский район (Луганск)

Упразднённые и переименованные 
 Ленинский район (Винница) — упразднён 14 февраля 2012
 Ленинский район (Днепр) (с 26 ноября 2015 — Новокодакский)
 Ленинский район (Запорожье) (c 19 февраля 2016 — Днепровский)
 Ленинский район (Киев) (с 1992 — Старокиевский)
 Ленинский район (Кропивницкий) (с 19 февраля 2016 — Подольский)
 Ленинский район (Николаев) (с 19 февраля 2016 — Ингульский)
 Ленинский район (Одесса) — вошёл в Суворовский в 2000-х
 Ленинский район (Харьков) (с 2 февраля 2016 — Холодногорский)
 Ленинский район (Херсон) — упразднён.
 Ленинский район (Черновцы) (с 2003 — Шевченковский)
 Ленинский район (Полтава) (с 20 мая 2016 года — Подольский)
 Ленинский район (1923-24 гг.; Ленина) — Шахтинский округ Донецкой губернии (УССР)

См. также

Примечания 

Районы, названные в честь Владимира Ленина